9 puede referirse a:
El año 9;
El número 9.

Cine
 9 película de Ümit Ünal;
 9 cortometraje de Shane Acker;
 9 película de acción y fantasía, del mismo autor;
 (09), película chilena estrenada en 2014.

Música
 9 (1999) álbum de Mercyful Fate;
 9 (1998) álbum de Virus;
 9 (2003) álbum de Eros Ramazzotti;
 9 (2017) álbum del DJ Cashmere Cat. 

Medios de comunicación
 Nueve, canal de televisión de España;
 Nueve, canal de televisión de México.